Sceberras ist der Familienname folgender Personen: 

 Alex Sceberras Trigona (* 1950), maltesischer Politiker
 Domenico Sceberras (1671–1744), maltesischer Geistlicher, Titularbischof und Generalvikar des Bistums Malta
 Fabrizio Sceberras Testaferrata (1757–1843), maltesischer Kardinal